Esistono più comuni francesi con questo nome

Rully – Calvados
Rully – Oise
Rully – Saona e Loira